Divisione Nazionale 1936 – torneo di hockey su pista
 Divisione Nazionale 1936 – torneo di pallacanestro femminile